De eerste nationale 2013–14 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Door de oprichting van de BENE-League in 2014 spelen de beste vier Belgische ploegen uit de eerste nationale tegen de beste vier ploegen uit de Nederlandse eredivisie. Na het beëindigen van de BENE-League spelen de beste vier voor het kampioenschap van België.

Teams

Reguliere competitie

Nacompetitie

Play-down

Play-off

3e en 4e plaats

Best of Three

Zie ook 

 Benelux Liga 2013/14

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 2013
Handbal in 2014